Martin Zijlstra (1944–2014), Nederlands politicus
 Miep Zijlstra (1920–2011), Nederlands muziekpedagoge, publiciste en musicus